Наугольное

 Наугольное — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области России
 Наугольное — село в Сватовском районе Луганской области Украины